Valparaíso eller Valparaiso kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Valparaíso (kommun i Brasilien), 
 Valparaíso, Brasilien,

Chile 

 Región de Valparaíso, region, 
 Valparaíso (kommun i Chile), Región de Valparaíso, Provincia de Valparaíso, 
 Valparaíso, Región de Valparaíso, Provincia de Valparaíso,

Colombia 

 Valparaíso (kommun i Antioquia, Colombia), 
 Valparaíso, Antioquia, 
 Valparaíso (kommun i Caquetá, Colombia), 
 Valparaíso, Caquetá,

Mexiko 

 Valparaíso (kommun i Mexiko), 
 Valparaíso, Mexiko, ort,

USA 

 Valparaiso, Florida, ort, Okaloosa County, 
 Valparaiso, Indiana, countyhuvudort, Porter County, 
 Valparaiso, Nebraska, ort, Saunders County,